Каба:
 Каба — археологический памятник;
 Каба — уезд в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР;
 Каба, Николя-Луи — художник;
 Каба, Сори — гвинейский футболист.
 «Каба» — тип эскадренных миноносцев Императорского флота Японии;
 Каба — один из языков в Центральной Африке, в частности, в Центральноафриканской Республике.
  — «Индекс качества призывника» в Армии обороны Израиля.

Примечания